Драганово (болг. Драганово) — название нескольких населённых пунктов в Болгарии.

 Драганово (Бургасская область)
 Драганово (Великотырновская область)
 Драганово (Добричская область)
 Драганово (Кырджалийская область)